Drum (geologia) – jednostka podziału okresu kambryjskiego
 Mount Drum – góra na Alasce
 USS Drum – amerykańskie okręty podwodne

Zobacz też 
 Drum and bass